

Toponyme

Borgo est une commune française du département de la Haute-Corse
 Canton de Borgo
 Borgo FC

Le Borgo est l'un des 22 rioni de Rome.
 Borgo est une station du métro de Catane.
 Borgo Valsugana est une commune italienne dans la région du Trentin-Haut-Adige
 Borgo Tossignano est une commune italienne dans la région Émilie-Romagne
 Borgo d'Ale est une commune italienne dans le Piémont
 Borgo Pace est une commune italienne dans la région des Marches
 Borgo San Dalmazzo est une commune italienne dans la région Piémont
 Laino Borgo est une commune italienne dans la région Calabre
 Borgo Priolo est une commune italienne dans la région Lombardie
 Borgo San Lorenzo est une commune italienne dans la région Toscane
 Borgo Ticino est une commune italienne dans la région Piémont
 Borgo Velino est une commune italienne dans la région Latium
 Borgo Vercelli est une commune italienne dans le Piémont
 Borgo a Mozzano est une commune italienne dans la région Toscane
 Borgo Val di Taro est une commune italienne dans la région Émilie-Romagne
 Borgo San Giacomo est une commune italienne dans la région Lombardie
 Borgo di Terzo est une commune italienne dans la région Lombardie
 Borgo San Martino est une commune italienne dans la région Piémont
 Borgo San Giovanni est une commune italienne dans la région Lombardie
 Borgo San Siro est une commune italienne dans la région Lombardie

Borgo Maggiore est une commune de la République de Saint-Marin.

Patronyme

 Marianne Borgo est une actrice française
 Les Pozzo di Borgo sont une ancienne famille corse

Voir aussi 
 
Patronyme corse